El término «Messenger» hace referencia a:
 MSN Messenger, servicio de mensajería instantánea de Microsoft desde 1999 hasta 2004.
 Windows Messenger, servicio de mensajería instantánea de Microsoft desde 2004 hasta 2005, sucesor de MSN Messenger.
 Windows Live Messenger, servicio de mensajería instantánea de Microsoft desde 2005 hasta 2014, sucesor de Windows Messenger.
 Facebook Messenger, servicio de mensajería instantánea de Facebook lanzado en el año 2011.
 MESSENGER, la misión espacial de la NASA a Mercurio lanzada en el año 2004.
 ICQ, programa de mensajería instantánea de la compañía AOL.
 Yahoo! Messenger, programa de mensajería instantánea de la compañía Yahoo!.
 La mensajería instantánea en sí misma.